Il singolare del Paris Open 1976 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tom Okker era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Jaime Fillol.

Eddie Dibbs ha battuto in finale 5–7, 6–4, 6–4, 7–6,  Fillol.

Teste di serie

  Harold Solomon (secondo turno)
  Eddie Dibbs (campione)
  Tom Okker (quarti di finale)
  Stan Smith (semifinale)

 Jaime Fillol (finale) 
 François Jauffret (primo turno) 
 Paolo Bertolucci (quarti di finale) 
 Raymond Moore (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1976